After Hours (álbum de Gary Moore)
After Hours (álbum de The Weeknd)
After Hours (canção), grava por The Weeknd no álbum acima
After Hours (filme), filme de 1985 com Griffin Dunne e Rosanna Arquette